2 Pułk Jazdy Augustowskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego; potem przemianowany na 7 Pułk Ułanów
 2 Pułk Jazdy Kaliskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 2 Pułk Jazdy Krakowskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 2 Pułk Jazdy Płockiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 2 Pułk Jazdy Sandomierskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego; potem przemianowany na 9 Pułk Ułanów